Antoine Maurice peut faire référence à :

 Antoine Maurice (1677-1756), pasteur à Genève, professeur en théologie et en langues orientales ;
 Antoine Maurice (1716-1795), pasteur à Genève et professeur en théologie, fils du précédent ;
 Antoine Maurice, écrivain à la fin du  et au début du , journaliste et sociologue suisse de langue française.